

Földrajz 
 Cashmere, ausztrál külváros
 Cashmere, új-zélandi külváros
 Cashmere, város Washington államban

Egyéb 
 Cashmere, együttes
 Cashmere, Cashmere-album
 Cashmere, Sweet Shop Boys-album